Hoen ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Hoen (1540–1587), Landschreiber, Befehlshaber und Amtsverweser der Grafschaft Diez
 Evert-Jan 't Hoen (* 1975), niederländischer Baseballspieler
 Jost Hoen (1500–1569), deutscher Magister, Pädagoge und Staatsmann
 Maximilian von Hoen (1867–1940), k.u.k. österreichisch-ungarischer Feldmarschallleutnant und Militärhistoriker
 Paul Hoen, US-amerikanischer Regisseur und Produzent
 Philipp Heinrich Hoen (1576–1649), Jurist, Professor und Staatsmann
 Ragnar Hoen (1940–2019), norwegischer Schachspieler
 Steinar Hoen (* 1971), norwegischer Leichtathlet
 Wilhelm Hoen (1539–1602), Magister und Herborner Stadtschreiber
 
Weiteres:
 Schatz von Hoen ist ein Goldfund aus der Wikingerzeit in Norwegen.

Siehe auch:
 Höhn (Begriffsklärung) (auch Hoehn)